Копачовка — название населённых пунктов:

Украина 
 Копачовка — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Копачовка — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Копачовка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Копачовка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Копачовка Вторая — село в Волочисском районе Хмельницкой области